Sibon (plaats), een plaats op Java
 Sibon (geslacht), een geslacht van slangen